Alum Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alum Creek (West Virginia), Census Designated Place in Kanawha und Lincoln County (West Virginia)
 Alum Creek (Texas)

Alum Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Alum Creek (Copper Creek), Fluss im Bundesstaat Arizona (Yavapai County)
 Alum Creek (Alamosa River), Fluss im Bundesstaat Colorado
 Alum Creek (Kalifornien), Fluss im Bundesstaat Kalifornien 
 Alum Creek (Kanopolis Lake), Fluss im Bundesstaat Kansas
 Alum Creek (South Fork Cumberland River), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Alum Creek (Cottonwood Creek, Nevada), Fluss im Bundesstaat Nevada (Esmeralda County)
 Alum Creek (Mineral County, Nevada), Fluss im Bundesstaat Nevada (Mineral County) 
 Alum Creek (Truckee River), Fluss im Bundesstaat Nevada (Washoe County)
 Alum Creek (Big Walnut Creek), Fluss im Bundesstaat Ohio
 Alum Creek (Cottonwood Creek, South Dakota), Fluss im Bundesstaat South Dakota
 Alum Creek (Little Sequatchie River), Fluss im Bundesstaat Tennessee
 Alum Creek (Cedar Creek), Fluss im Bundesstaat Texas (Lee County)
 Alum Creek (Cibolo Creek), Fluss im Bundesstaat Texas (Wilson County)
 Alum Creek (Colorado River), Fluss im Bundesstaat Texas (Bastrop County)
 Alum Creek (Lick Creek), Fluss im Bundesstaat Texas (Brazos County)
 Alum Creek (Panther Creek), Fluss im Bundesstaat Texas (Grimes County)
 Alum Creek (Walnut Creek), Fluss im Bundesstaat Texas (Bastrop County)
 Alum Creek (Brattons Run), Fluss im Bundesstaat Virginia
 Alum Creek (Coal River), Fluss im Bundesstaat West Virginia (Kanawha County)
 Alum Creek (Tug Fork), Fluss im Bundesstaat West Virginia (Mingo County)
 Alum Creek (Oak Creek), Fluss im Bundesstaat Wyoming (Crook County)
 Alum Creek (Oil Creek), Fluss im Bundesstaat Wyoming (Weston County)
 Alum Creek (Old Woman Creek), Fluss im Bundesstaat Wyoming (Niobrara County)
 Alum Creek (Yellowstone River), Fluss im Bundesstaat Wyoming (Park County)
 Alum Lick Creek, Fluss im Bundesstaat Kentucky
 East Alum Creek, Fluss im Bundesstaat Wyoming
 Left Fork Alum Creek, Fluss im Bundesstaat West Virginia
 North Alum Creek, Fluss im Bundesstaat Arkansas
 South Alum Creek, Fluss im Bundesstaat Arkansas
 West Branch Alum Creek, Fluss im Bundesstaat Ohio

Siehe auch:
 Alum Cave Creek
 Little Alum Creek